Эртль () может означать:
 Эртль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Эртль — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Эртль, Герхард (род. 1936) — немецкий учёный-химик.
 Эртль, Йозеф (1925—2000) — немецкий политик, министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.
 Эртль, Йоханнес (род. 1982) — австрийский футболист.
 Эртль, Моника (1937—1972) — боливийская революционерка немецкого происхождения.
 Эртль, Харальд (1948—1982) — австрийский автогонщик.
 Эртль, Ян (1827—1889) — хорватский виолончелист и музыкальный педагог.

См. также 
 Эртль-Ренц, Мартина (род. 1973) — немецкая горнолыжница.
 Эртель 
 Эртл, Томаш